Tournel est le nom d'une ancienne famille du Gévaudan, ainsi que de la baronnie homonyme, l'une des huit baronnies du Gévaudan. Beaucoup de personnalités sont donc issues de cette famille.

Famille du Tournel
 Aldebert III du Tournel, évêque de Mende
 Anne de Tournel, fille de Louise de Crussol et Pierre Garin de Tournel, épouse en 1477 Bérenger de Roquefeuil.
 Iseut de Capio, qui aurait pu s'appeler Iseut du Tournel, trobairitz
 Le chancelier Guérin

Et plus tard :
 Alexandre Paul Guérin de Tournel de Joyeuse de Chateauneuf-Randon, représentant du Gévaudan lors de la Révolution française

Toponymes
 Tournel, village au pied du Château du Tournel, qui fait partie de la commune de Saint-Julien-du-Tournel (Lozère)

Autres patronymes 
 Tournel frères, maîtres-verriers du  siècle et du  siècle.
 Émile Daumont-Tournel
 Henri-Charles Tournel